Богданова, Надежда:
 Богданова, Надежда Александровна (по мужу — Кравцова; 1931—1991) — пионерка-героиня Великой Отечественной войны.
 Богданова, Надежда Игоревна (в замужестве: Налёткина, Москалёва; род. 1976) — российская волейболистка.
 Богданова, Надежда Константиновна (1836—1897) — русская балерина, солистка парижской Оперы.
 Богданова, Надежда Михайловна (род. 1956) — экс-глава города Невинномысска.